Dardanus – genere di crostacei
 Dardanus – nella mitologia greca figlio di Zeus ed Elettra, fondatore della città di Dardania
 Dardanus – tragédie lyrique in cinque atti di Jean-Philippe Rameau, su libretto di Charles-Antoine Le Clerc de La Bruère (1739)
 Dardanus – tragédie lyrique in quattro, e poi tre atti, di Antonio Sacchini, ancora sul libretto di La Bruère, rivisto e adattato da Nicolas-François Guillard (1784)
 Dardanus di Atene – filosofo stoico, c. 100 a.C.
 Papilio dardanus – una farfalla
 Dardanus – cognomen romano